Bitlis, törökországi tartomány
 Bitlis, az azonos nevű török tartomány egyik körzete
 Bitlis, az azonos nevű török tartomány székhelye